Карапет:

 Карапет — персонаж армянской мифологии.
 Карапет Багишеци — армянский книжник, художник и поэт конца XV — начала XVI века.
 Карапет Саснеци — армянский церковный деятель XII—XIII веков.